

События 
 1 декабря
 Около 40 повторных толчков зарегистрировано в течение трёх часов после подземного толчка магнитудой 7,0 в американском штате Аляска.
 Лопес Обрадор официально вступил в должность президента Мексики
 Завершился Саммит G-20 в Буенос-Айресе.
 3 декабря
 Катар заявил о своём выходе из ОПЕК начиная с 1 января 2019 года.
 SpaceX запустила РН Falcon 9 с первой ступенью, побывавшей в космосе третий раз.
 4 декабря
 Управление МВД по Краснодару отказало в возбуждении уголовного дела в отношении рэпера Хаски, не найдя в его действиях признаков преступления.
 Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о введении в стране моратория на повышение цен на топливо в связи с массовыми протестами.
 Космический аппарат OSIRIS-REx достиг своей цели — астероида Бенну.
 Футболист Лука Модрич полузащитник сборной Хорватии, получил «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту года по версии еженедельника «France Football».
 Благотворительная акция по  в городе  (США) установила мировой рекорд по количеству собранных игрушек.
 5 декабря
 Банк Швеции заявил об возможном  в стране в течение следующих пяти лет.
 Переизбранное коалиционное правительство Люксембурга во главе с Ксавье Беттелем объявило, что Люксембург станет первой в мире страной с бесплатным общественным транспортом.
 6 декабря
 Прошла пятая церемония The Game Awards, лучшей видеоигрой года объявлена God of War.
 7 декабря
 С космодрома Сичан запущен космический зонд с китайским луноходом для первой посадки на обратной стороне Луны — Чанъэ-4.
 9 декабря
 На досрочных парламентских выборах в Армении победил блок Николы Пашиняна «Мой шаг» (70,43 %).
 10 декабря
 Президент Молдовы Игорь Додон временно отстранен от должности.
 Международная конференция ООН, проходящая в Марракеше (Марокко), приняла Глобальный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции.
 Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о непродлении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, что означает прекращении действия договора с 1 апреля 2019 года.
 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о введении «чрезвычайного экономического и социального положения» во Франции в связи с протестами «жёлтых жилетов».
 В Стокгольме и Осло состоялось вручение Нобелевских премий за 2018 год.
 11 декабря
 Европейский парламент одобрил резолюцию, поддерживающую заявки Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгенской зоне.
 Конституционный суд Турции постановил, что запрет на ношение хиджаба в университетах страны является нарушением права на образование и свободу вероисповедания.
 12 декабря
 В Страсбурге произошла стрельба, результате чего три человека убиты и 12 ранены, семеро из них в критическом состоянии.
 Палата представителей Конгресса США признала геноцидом голодомор на Украине.
 13 декабря
 Парламент Ирландии легализовал аборты.
 В афганской провинции Герат состоялась церемония открытия Лазуритового коридора.
 Указом президента РФ Владимира Путина центр Дальневосточного федерального округа был перенесён из Хабаровска во Владивосток.
 Космоплан частной космической компании Virgin Galactic «VSS Unity» класса SpaceShipTwo с двумя пилотами на борту достиг высоты 82,7 км, поднявшись выше границы космического пространства по версии ВВС США (80,45 км).
 15 декабря
 На Объединительном соборе в Киеве под председательством митрополита Галльского Эммануила (Адамакиса) 190 делегатов, приняли решение о создании в составе Константинопольского патриархата Православной церкви Украины, предстоятелем которой был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский УПЦ КП Епифаний (Думенко).
 16 декабря
 Саломе Зурабишвили приняла присягу и официально вступила в должность президента Грузии.
 США вернули Филиппинам три колокола церкви Балангига вывезенные как военный трофей в .
 17 декабря
 Бельгия выиграла золотые медали кубка Мира в хоккее на траве.
 18 декабря
 Генассамблея ООН приняла резолюцию Управления верховного комиссара по делам беженцев в поддержку Глобального договора о беженцах.
 Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель подал в отставку.
 На расстоянии 120 астрономических единиц от Солнца обнаружено самое далёкое небесное тело (Farout) из всех когда-либо наблюдавшихся в Солнечной системе.
 19 декабря
 Появление дронов над посадочной полосой аэропорта Гатвик в Лондоне привело к закрытию аэропорта более чем на 14 часов.
 Президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии.
 20 декабря
 Президент США Дональд Трамп объявил об отставке министра обороны США Джеймса Мэттиса.
 Президент Турции Реджеп Эрдоган сменил послов в 25 странах, в том числе России, Украине и Узбекистане.
 21 декабря
 Участники проекта GIMPS объявили об открытии нового самого большого простого числа, это одно из чисел Мерсенна 282.589.933−1
 В Венгрии прошли акции протеста против закона, повышающего количество допустимых сверхурочных часов работы в год.
 22 декабря
 На побережье Зондского пролива в Индонезии обрушилось цунами, число жертв достигло 334 человек.
 Частично заблокирована работа правительства США после того как Конгресс не принял законопроект о бюджете, предусматривавший выделение 5,7 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
 24 декабря
 В Хабаровском крае в 73 км от посёлка Чекунда Верхнебуреинского района либо из-за возможного падения метеорита, либо из-за цунами оползнем перекрыло русло реки Бурея, из-за чего снизился приток воды в водохранилище Бурейской ГЭС.
 В Германии в Ботропе (Северный Рейн-Вестфалия) закрылась последняя шахта по добыче каменного угля :de:Bergwerk Prosper-Haniel.
 26 декабря
 Президент Украины Петр Порошенко официально объявил о прекращении военного положения на Украине.
 28 декабря
 Официальное подтверждение передачи города Манбидж и его окрестностей под контроль подразделений Сирийской Арабской Армии опубликовала пресс-служба курдских «Отрядов народной самообороны».
 В Лейпциге начался 35-й Всемирный конгресс хакеров.
 30 декабря
 После гибели студента в Боснии и Герцеговине начались протесты с требованиями об уходе в отставку министра внутренних дел Республики Сербской Драгана Лукача.
 В Белграде (Сербия) десятки тысяч человек в ночь с 29 на 30 декабря вышли на протесты против президента Александра Вучича и правительства Сербии. Поводом для протестов стало нападение 23 ноября на лидера оппозиционной партии «Левица» (:sr:Левица Србије) Борислава Стефановича и двух его соратников.
 31 декабря
 В Магнитогорске (Челябинская область) из-за предположительно взрыва бытового газа обрушился подъезд десятиэтажного дома. 39 человек погибли.

См. также

Примечания